NGC 3482 (другие обозначения — ESO 264-56, PGC 33025) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Парусов. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году.

Обладает внешним кольцом типа (R1R2'), причём составляющая R1 выражена более заметно.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3482
Паруса (созвездие)